(1857), un roman de José de Alencar,
A Viuvinha (1914), une adaptation cinématographique de l’œuvre précédente réalisée par Luiz de Barros.

Voir aussi